NZG steht für:
 Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, juristische Fachzeitschrift in Deutschland
 NZG Modelle, NZG Nürnberger Zinkdruckguss-Modelle GmbH für Zinkdruckguss
 Nicht zuzuordnender Gegenstand, polizeilicher Begriff, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen#N

NZG